Василий Ким:
 Ким, Василий (1917 — ?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Ким, Василий Михайлович (1918 — ?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.